Vrdoljak est un nom de famille croate notamment porté par :

 Antun Vrdoljak (1931- ), acteur, metteur en scène et dirigeant sportif croate ;
 Ivica Vrdoljak (1983- ), footballeur croate ;
 Ivan Vrdoljak (1972- ), homme politique croate.

Notes et références